Казобо́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Кондом.

Код INSEE кантона — 3204. Всего в кантон Казобон входят 14 коммун, из них главной коммуной является Казобон.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4738 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Казобон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE 

Кантоны департамента Жер